Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Elizabeth Gordon e Beverly Mould che hanno battuto in finale Bettina Bunge e Claudia Kohde Kilsch 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (secondo turno)
 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (finale)

 Kathy Horvath /  Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Lele Forood /  Joanne Russell (quarti di finale)
 Brenda Remilton /  Yvonne Vermaak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1982